Ирхан или Ирхан илтабар (тат. и чув. Ирхан; тат. лат. Irxan; VII век-765) — второй правитель Волжской Булгарии, сын Котрага, внук основателя Великой Болгарии хана Кубрата. В период правления Ирхана развивалась государственность Волжской Булгарии.

Венгерский историк Гез Фехер оставил заметку о правлении Ирхана в своей книге.

После смерти Ирхана в 765 году на булгарский престол взошел его сын - Тукай (Тукки).

См. также 

 Кубрат
 Котраг

Источники 

 Идел Болгар иле
 Повесть временных лет. М.-Л., 1950. Ч. 1-2; Полное собрание русских летописей. М., 1949. Т. 2; М., 1962. Т. 1, вып. 2.
 Волжская Булгария и Русь. Казань, 1986.

Волжская Булгария